Ola Aarrestad – bassista norvegese
 Sven Aarrestad – scrittore e politico norvegese
 Unn Aarrestad – politico norvegese